SKR steht für:
 SKR 700 sowie eine Serie von Stereo-Kassettenrekordern aus DDR-Produktion
 Standardkontenrahmen in der Buchführung
Szybka Kolej Regionalna w Aglomeracji Górnośląskiej, S-Bahn in Oberschlesien
 System der Kleinrechner der früheren Länder des RGW
 Piaggio Skipper/SKR, einen Maxiscooter des italienischen Rollerherstellers Piaggio
 Schaper-Krupp-Reichsbahn, eine standardisierte Bauart von Stahlbrücken für die Eisenbahn
Schweizerischer Konservatoren und Restauratoren Berufsverband der Schweiz SKR

Skr steht für:
 Schwedische Krone (Währungskürzel)

skr. steht für:
 sanskritisch

skr steht für:
 Saraiki (ISO-639-3-Code), Dialektkontinuum mit dem Sindhi und Panjabi

SKR